Kirchdorf kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Kirchdorf, Bern, ort och kommun i kantonen Bern,

Tyskland 

 Kirchdorf im Wald – kommun, Bayern, Niederbayern, 
 Kirchdorf am Inn, Bayern – kommun, Bayern, Niederbayern, 
 Kirchdorf, Sundhagen – ort, tidigare kommun, Sundhagen, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Kirchdorf, Rudelzhausen – ort, Rudelzhausen, Bayern, Oberbayern, 
 Kirchdorf an der Amper – kommun, Bayern, Oberbayern, 
 Kirchdorf an der Iller – kommun, Baden-Württemberg, Tübingen Region, 
 Kirchdorf, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Kirchdorf, Oberbayern – kommun, Bayern, Oberbayern, 
 Kirchdorf, Niederbayern – kommun, Bayern, Niederbayern, 
 Kirchdorf, Poel, ort i Mecklenburg-Vorpommern,